Тонкерис — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тонкерис — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Тонкерис — станция в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Тонкерис — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Тонкерис — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Тонкерис — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Тонкерис — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.
 Тонкерис — прежнее, до 90-х годов, название села Ашим Алакольского района Алматинской области.
 Тонкерис — прежнее, до 90-х годов, название села Ш. Кодаманова Чиилийского района Кызылординской области.